Маугли может означать:
 Маугли — герой нескольких рассказов Редьярда Киплинга из сборников «Книга Джунглей» и «Вторая Книга Джунглей», главный персонаж диснеевского мультфильма Книга джунглей и Книга джунглей 2.
 «Маугли» — цикл советских мультипликационных фильмов (1967—1971) и полнометражный мультфильм на основе сериала, созданный режиссёром Романом Давыдовым.
 «Маугли» — американский приключенческий фантастический фильм режиссёра Энди Серкиса 2018 года.

См. также 
 Дети-Маугли — дети, выросшие среди животных.